Ґей (, ) — багатозначний термін, може означати:

 Ерік Ґей (1981) — канадський гірськолижник.
  — австралійська акторка.
 Роксан Ґей — американська письменниця, редакторка і коментаторка.
 Франсуа Ґей — канадський хокеїст, нападник.

 Марсія Ґей Гарден — американська акторка, володарка премії «Оскар» (2000)
 Боббі-Ґей Вілкінс — ямайська легкоатлетка
 Ліза Ґей Гемілтон — американська акторка, продюсерка та режисерка кіно, театру та телебачення.

 Енола Ґей () — стратегічний бомбардувальник моделі B-29 «Суперфортеця» 509-ї Змішаної Групи ВПС Армії США<ref>B-29-45-MO, серійний номер 44-86292, індитифікаційний код 82 («Enola Gay B-29». Columbus, Ohio: Mid Coast Marketing, 2001.

Див. також 
 Гей (значення)